Арга:

Антропонимы 
 Арга — в греческой мифологии дочь Зевса и Геры.

Гидронимы 
 Арга — правый приток реки Арагон, протекает в Испании в Наварре.
 Арга — левый приток реки Зея, протекает в России в Амурской области.
 Арга — правый приток реки Кыл-Бестах, протекает в России в Республике Саха (Якутия).
 Арга — левый приток реки Сатис, протекает в России на границе Нижегородской области и Мордовии.

Ойконимы 
 Арга — железнодорожная станция (населённый пункт) в Серышевском районе Амурской области.
 Арга — село в Атюрьевском районе Республика Мордовия.
 Арга — деревня в Сасовском районе Рязанской области.

Оронимы 
 Арга — хребет в России, Красноярский край, Ачинский, Назаровский районы.
 Верхняя Арга — хребет в России, Республика Хакасия, Ширинский район.